Thais voetbalelftal (mannen)
 Thais voetbalelftal (vrouwen)